Osoby o tym nazwisku:
 Donaldas Kairys – litewski koszykarz
 Steponas Kairys – litewski inżynier, polityk